Kaki kan syfta på:
 Kaki, ett fruktträd
 Kākī, en ort i Iran
 Khaki, ett impregnerat bomullstyg